Ezen az oldalon a 2003-as Pókember című amerikai animáció sorozat epizódjainak listája található. A műsor 1 évadot élt meg, ami 13 részből áll.

1. évad

További információk
Hivatalos weboldal
IMDb
Marvel.toonzone.net 
PORT.hu

Televíziós sorozatok epizódlistái